Szkrófa , falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében.

Fekvése
Brád-tól délnyugatra, a Dévai úttól jobbra fekvő település.

Története
Szkrofafalva egykor Zaránd vármegyéhez tartozott. Nevét 1439-ben említette először oklevél Skrofafalva néven. Ekkor a világosi vár tartozéka volt. Neve a későbbiekben többféle változatban is előfordult: 1525-ben Scropha, 1599-ben  Zkroffa, 1733-ban  Scroffa, 1750-ben  Szkroafa, 1760–1762 között Szkrofa, 1913-ban Szkrófa változatban írták.

A trianoni békeszerződés előtt Hunyad vármegye Brádi járásához tartozott. 1910-ben 468 görögkeleti ortodox lakosából 464 román volt.

Jegyzetek

Források
 
 

Hunyad megye települései